Picard är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexandre Picard
 Alfred Picard
 Edmond Picard
 Émile Picard
 Ernest Picard
 Geoffrey Picard
 Henry Picard
 Jean Picard
 Jean-Luc Picard
 Louis-Benoît Picard
 Louis Picard fransk konstnär 

Picard kan också syfta på:

 Picard Surgelés, en fransk livsmedelskedja som säljer fryst mat.

Referenser

Noter

Franska efternamn